Платонове́дение:

 Платоноведение — отрасль философии и истории философии, изучающая учение и жизнь Платона.
 Платоноведение — отрасль литературоведения, изучающая произведения и жизнь Андрея Платонова.